Kouzlo může znamenat: 
 úkon magie, projev čarovné moci
 iluzionistické trikové představení, eskamotáž, v přeneseném významu i jiné obratné počínání
 zázrak
 silné působení, přitažlivost, např. kouzlo osobnosti
 „Kouzlo“ – skladba Kapitána Dema z alba Mládí v trapu (2018)

Externí odkazy